{{DISPLAYTITLE:(12997) 1981 EV29}}

A (12997) 1981 EV29 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Schelte J. Bus fedezte fel 1981. március 2-án.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (12501–13000)

A Naprendszer kisbolygói